Инкассатор:
 Инкассатор — должностное лицо, в обязанности которого входит инкассация;